«Во́лчий зал» («Ву́лфхолл», ; по названию  , места рождения Джейн Сеймур — будущей королевы Англии, третьей жены короля Генриха VIII) — исторический роман британской писательницы Хилари Мантел, впервые опубликованный в 2009 году.

Сюжет 
Действие романа происходит в Англии в эпоху короля Генриха VIII. Главный герой, от лица которого ведётся повествование, — будущий канцлер Томас Кромвель.

Восприятие 
За «Волчий зал» Мэнтел получила свою первую Букеровскую премию, а также Национальную премию ассоциации литературных критиков и . Роман попал в «короткие списки» премий Коста и Оранж.

«Волчий зал» вместе с написанным позже продолжением, «Внесите тела», стал литературной основой мини-сериала «Волчий зал».

Исторические романы
Романы на английском языке
Романы 2009 года
Произведения, удостоенные Букеровской премии